Koritnik kan syfta på:

Koritnik (berg), berg i Albanien och Kosovo
Koritnik (Breza), ort i Bosnien och Hercegovina